Track kan betyda:

 Track Tape – ett svenskt företag
 Tracks – en musiktopplista och ett radioprogram i Sveriges Radio P3
 Tracks (1976 film) – regissör Dennis Hopper 
 Tracks (musikalbum) – ett musikalbum av Bruce Springsteen från 1998